Plaats in Indonesië
 Sindangraja (Sukaluyu), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sindangraja (Curugkembar), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java